Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2007/08 enthält alle Spieler, die in der Meesterklasse 2007/08 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. HMC Calder setzte am meisten Spieler ein, nämlich 20, während die beiden Mannschaften der Leidsch SG mit je 14 Spielern auskamen. Insgesamt kamen 160 Spieler zum Einsatz, von denen 52 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbeste Spieler der Saison waren mit jeweils 7 Punkten aus 9 Partien Pascal Vandevoort (Schrijvers Rotterdam) und Jan-Willem de Jong (HMC Calder), einen halben Punkt weniger erzielte Rafael Fridman (ESGOO).
Mit Vladimir Chuchelov, Wieb Zagema, Predrag Nikolić, Magnus Carlsen (alle Hilversums SG), Ivan Sokolov (hotels.nl/Groningen), Alexander Berelowitsch, Rustam Kasimjanov, Mihail Marin (alle HMC Calder), Rainer Buhmann (Schrijvers Rotterdam), Arkadius Georg Kalka (ESGOO), David Smerdon und Vincent Diepeveen (beide Utrecht) erreichten 12 Spieler 100 %. Chuchelov wurde fünfmal eingesetzt, Sokolov und Berelowitsch je viermal, Zagema dreimal, Nikolić und Kasimjanov je zweimal, die übrigen Spieler je einmal.

Ältester Spieler der Saison war für ESGOO Enschede spielende Gerard Grotenhuis (* 1940), jüngster Spieler der für HWP Sas van Gent spielende Tanguy Ringoir (* 1994).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2007); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2007), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2007; AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, ENG = England, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, ISR = Israel, LAT = Lettland, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, ROU = Rumänien, SCO = Schottland, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Hilversums Schaakgenootschap

Schrijvers Rotterdam

hotels.nl/Groningen

HMC Calder

ESGOO Enschede

Leidsch Schaakgenootschap I. Mannschaft

Utrecht

Homburg Apeldoorn

HWP Sas van Gent

Leidsch Schaakgenootschap II. Mannschaft

Anmerkungen 

 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Zwei Spieler der Leidsch Schaakgenootschap kamen sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Ihre Ergebnisse werden für beide Mannschaften separat gelistet.
 Jan-Willem de Jong und Chiel van Oosterom hätten IM-Normen erfüllt, der Titel wurde beiden Spielern aber bereits im November 2007 verliehen.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Meesterklasse
Wikipedia:Liste
Schach 2007
Schach 2008